Gütenbach bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Gütenbach, Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gütenbach (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil von Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

 Gütenbach (Wien), Bach in den Wiener Gemeindebezirken Hietzing und Liesing, Wien